Виктория Сафонова:
 Сафонова, Виктория Андреевна (род. 2003) ― белорусская фигуристка.
 Сафонова, Виктория Викторовна (род. 1946) — советский и российский лингвист, культуролог.